Oliver Hughes (bankier)
 Oliver Hughes (żołnierz)